Azul cobalto es un color. Adicionalmente, también puede referirse a:

Animales 
Tarántula azul cobalto, un tipo de tarántula.
Mbuna azul cobalto, o cíclido africano azul cobalto, un tipo de pez.

Ficción 
Cobalt Blue, un personaje de historietas que aparece en revistas publicadas por DC Comics.
Azul cobalto, una novela de la autora japonesa Ayako Miyagi.
Azul cobalto, un drama romántico de 2009, adaptación japonesa de la novela.
Azul cobalto, película de 2022 basada en la novela del mismo nombre.

Otros usos 
Vidrio de azul cobalto, un tipo de vidrio.